Fare Enough – cortometraggio del 1923 diretto da Albert Herman (come Al Herman)
Fare Enough – cortometraggio del 1928 prodotto dalla Weiss Brothers Artclass Pictures